Raider peut faire référence :
 Raider, l'ancien nom de la barre chocolatée Twix ;
 Raider, un jeu vidéo de shoot 'em up publié en 1989 sur Amiga et Atari ST ;
 raider, un individu qui achète des titres en bourse pour prendre le contrôle d'une entreprise.

Raiders peut faire référence :
 Raiders, un film russo-suédois de Anders Banke, sorti en 2014, un remake de Breaking News ;
 Raiders scouts, une innovation pédagogique des Scouts de France ;
 Raiders de Las Vegas, une équipe de football américain.